10 jaar
 10 jaar (The Cats) (1974), een muziekalbum van The Cats

 Tien jaar
 Tien jaar levensecht (2004), een verzamelalbum van Guus Meeuwis
 Tien jaar jonger (2005), een Vlaams televisieprogramma op VIJFtv
 Tien jaar vroeger - tien jaar later (1967), een Nederlands hoorspel van André Kuyten op NCRV
 Tien jaar na dato, The Tenth Anniversay (1972), een Brits hoorspel van Rodney Wingfield op de BBC

10 years
10 Years, Ijslandse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2021
10 Years (band), een Amerikaanse band met alternatieve metal
10 years (Banco de Gaia) (2002), een muziekalbum van Banco de Gaia
10 years (Armin van Buuren) (2006), een muziekalbum van Armin van Buuren
10 Years (2011), een film met Channing Tatum

Ten Years
 Ten Years After, een Britse bluesrockband van eind jaren 1960 en begin de jaren 1970
 Ten Years of Fuckin' Up (1994), een video van punkrock band NOFX
 The Singles: The First Ten Years (1982), een verzamelalbum van ABBA
 Steel Meets Steel - Ten Years of Glory (2007), een verzamelalbum van de Zweedse heavymetal groep HammerFall
 Ten Years (Aly & AJ), album van Aly & AJ

Zie ook 
 Decade (doorverwijspagina)